Roeslerstammia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Philipp Christoph Zeller 1839. Roeslerstammia ingår i familjen bronsmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bronsmalar
Roeslerstammia